Battaglia di Lemno tra le marine di Roma e il Regno del Ponto del 73 a.C.
 Battaglia di Lemno tra i Bizantini e i predoni del Rus' del 1024
 Battaglia di Lemno tra la flotta russa e quella ottomana del 1807
 Battaglia di Lemno conquista dell'isola da parte dei Greci del 1912
 Battaglia di Lemno conquista dell'isola da parte dei Greci del 1912
 Battaglia di Lemno tra la flotta greca e quella ottomana del 1913